

Patronyme
 Charles Pahud de Mortanges (1896-1971) est un cavalier néerlandais.
 Claude Pahud (1924-2017) est un pédagogue et éducateur suisse.
 Emmanuel Pahud (1970- ) est un flûtiste franco-suisse.
 René Pahud de Mortanges (1960-) est un professeur de droit néerlandais-suisse.